

Cinema 
 Birth – film del 1917 
 Birth - Io sono Sean (Birth) – film del 2004 diretto da Jonathan Glazer

Musica 
 Birth – album di Keith Jarrett del 1972
 Birth – singolo di Masami Okui del 1998
 Birth – singolo dei D del 2008
 Birth – singolo dei KAT-TUN del 2011
 Birth – singolo di Dardust del 2016
 Birth – singolo di Dardust del 2017

Televisione 
 Birth – anime
 Nascita (Birth) – episodio della prima stagione di American Horror Story